

Bułgaria 
Rzeki:
 Bjała reka – rzeka uchodząca do Strjamy.
 Bjała reka – rzeka uchodząca do Łudej reki.

Miejscowości:
 Bjała reka – wieś w obwodzie Płowdiw
 Bjała reka – wieś w obwodzie Smolan
 Bjała reka – wieś w obwodzie Szumen
 Bjała reka – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo